

Botanique 
 Citrus ×paradisi,

Cinéma 
 Giulio Paradisi, acteur, scénariste et réalisateur italien (1934).

Mathématiques 
 Giovanni Paradisi, mathématicien (1760-1826).

Musique 
 Pietro Domenico Paradisi, compositeur et claveciniste italien  (1707–1791)

Zoologie 
 Chrysopelea paradisi, espèce de serpents de la famille des Colubridae.

Voir aussi